Louvion peut faire référence à :

Patronymes 
 Cyriaque Louvion (né en 1987), footballeur français.
 Jacques Louvion, maire d'Hordain (59) depuis 2001.
 Jean-François Louvion, général de division aérienne, directeur de l'IHEDN en 2001.
 Sarah Louvion (née en 1976), flûtiste française.
 Simonin Louvion, procureur général de Lorraine au bailliage de Nancy au .

Toponymes 
 le Louvion, lieu-dit situé à La Longueville (59).